Qatar ExxonMobil Open 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 5–11 stycznia 2009 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 110 250 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Katarze